Pence puede referirse a:
 Josh Pence, actor estadounidense.
 Hunter Pence, jugador de béisbol estadounidense.
 Mike Pence, político estadounidense.
 Pence (Wisconsin), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Iron en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Pence (condado de Iron, Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Iron en el estado estadounidense de Wisconsin.
 El plural de penny (penique) en inglés.